Ecarius ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ecarius (1886–1966), Oberbürgermeister von Ludwigshafen
 Jutta Ecarius (* 1959), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Dekanin des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen

Siehe auch: Eccarius